Santa Maria [Santissima], oder Madonna della Catena heißen:

 Santa Maria della Catena (Palermo), Kirche in Palermo
 Santa Maria della Catena (Laurignano), Basilika in Laurignano, Kalabrien
 Maria Santissima della Catena (Castiglione di Sicilia), Basilika in Castiglione di Sicilia, Sizilien